Солешти () — коммуна в составе жудеца Васлуй (Румыния).

Состав 
В состав коммуны входят следующие населённые пункты (данные о населении за 2002 год):

 Солешти () — 1120 жителей
 Шерботешти () — 862 жителя
 Штьоборэни () — 508 жителей
 Сату Ноу () — 361 житель
 Силиштей () — 353 жителя
 Яз () — 350 жителей
 Боушори () — 344 жителя

География 
Коммуна расположена в 290 км к северо-востоку от Бухареста, 14 км к северу от Васлуя, 46 км к югу от Ясс.

Население 
По данным переписи населения 2002 года в коммуне проживали 3898 человек.

Национальный состав

Родной язык

Вероисповедание

Политика 
По результатам , местный совет коммуны состоит из 13 депутатов следующих партий:

Ссылки 

 Данные про коммуну Солешти на сайте Ghidul Primăriilor

Примечания 

Коммуны Васлуя